Станьки  — топоним:

Беларусь 
 Станьки — деревня, Мошканский сельсовет, Сенненский район, Витебская область
 Станьки — деревня, Долгиновский сельсовет, Вилейский район, Минская область
 Станьки — деревня, Докторовичский сельсовет, Копыльский район, Минская область